

Geografia 
 Oude Kwaremont – breve salita che si trova a Kluisbergen in Belgio
 Oude IJsselstreek – comune della provincia della Gheldria nei Paesi Bassi
 Oude Pekela – località del nord-est dei Paesi Bassi
 Oude-Tonge – villaggio del sud-ovest dei Paesi Bassi

Pagine correlate 
 Oude Kerk
 Oude Rijn